Владимир Максимович:
 Максимович, Владимир Александрович (род. 1936) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Максимович, Владимир Павлович (1850—1889) — русский математик, доктор математических наук.